Бике́н Ри́мова (1 января 1923 — 6 января 2000) — советская и казахская актриса театра и кино. Народная артистка Казахской ССР (1966), Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики (1995).

Биография 
Родилась 1 января 1923 года в поселке Красный Восток Талдыкорганской области (ныне Алматинской). Происходила из рода жалайыр Старшего жуза.

Окончила Алма-Атинское театральное училище (1943).

В 1942 году, учась на третьем курсе, преподаватель по актёрскому мастерству А. Токпанов дал ей роль Енлик в пьесе «Енлик-Кебек». За первые удачные выступления Б. Римова была принята в 1943 году Казахский театр драмы имени Ауэзова, где работала всю жизнь.

На сцене этого театра сыграла более 170-ти ролей по пьесам казахских и зарубежных драматургов. Наиболее значительные роли: Енлик, Маржан (М.Ауэзов «Енлік-Кебек», «Каракөз»), Жер-ана (Ч. Айтматов «Ана-Жер-ана» — первая театральная постановка произведения была именно в этом театре), Жанат (Г. Мустафин «Миллионер»), Элиза (Мольер «Скупой»), Пошлепкина (Н. Гоголь «Ревизор») и многие другие.

Автор статей о казахском театре, и двух книг — Енлік гүлім (Эдeльвейс — цветок верности) (1973) на казахском языкe, Өнeрдегi өнeгелi өмірлер (Жизни в искусствe) (1996) также на казахском языкe.

Роли на сцене 
  — «Енлік-Кебек» М. Ауэзова — Еңлік
  — «Терең тамырлар» Д. Юссо — Алиса
  — «Миллионер» Мустафин, Габиден — Жанар
  — «Гүлден дала» А. Тажибаева — Анар
  — «Скупой» Ж. Мольера — эпизод
  — «Абай» М. Ауэзова — Салтанат
  — «Күңшілдік» А. Абишев — Дамеш
  — «Таланттар мен табынушылар» — А. Островского — Смельская
  — «Майра» А. Тажибаева — Майра
  — «Енлік-Кебек» М. Ауэзова — Еңлік
  — «Абай» М. Ауэзова — Зейнеп
  — «Қарагоз» М. Ауэзова — Ақбала
  — «Материнское поле» («Ана-жер-ана») Ш. Айтматова — Жер ана
  — «Жаяу Мұса» З. Акышев — Анке
  — «Шығыстағы бір бейбақ» А.Кору — Цуцуми
  — «Сакен Сейфуллин» С. Муканова — Жамал
  — «Звезда Вьетнама» И. Куприянова — Бритт
  — «Дон Жуан или Любовь к геометрии» Фриш, Макс — Эльвира
  — «Қозы Көрпеш — Баян сұлу» М. Ауэзова — Кунекей
  — «Башмагым» Ж. Файзи — Жихан
  — «Кобланды» М. Ауэзова — Юнный Коклан
  — «Алдаркосе» Ш. Хусаинова — Менсулу
  — «Келіндер көтерілісі» Хусанходжаев, Саид Ахмад
  — «Теке-тірес» Бокеев, Оралхан — Мылқау кемпір
  — «Кезеңі өткен комедия» А. Арбузов
  — «Жұлдызым менің жоғары» С. Сматаев, Ч. Зулхашев — Кемпір
  — «Арманымның ақ құсы» Табукашвили, Реваз Шалвович — Эленэ
  — «Желіккен жеңгелер» Е.Домбаев — Даметкен
  — «Медея» Еврипид — Кормилица
  — «Соқырлар» Метерлинк, Морис — 3 ші Соқыр
  — «Каракоз» М. Ауэзова — Моржан
  — «Кебенек киген арулар» А. Тасымбеков — Кунжамал
  — «Мәңгілік бала бейне» Муканова, Роза Кажыгалимовна — Кемпір
  — «Абылай хан» Кекилбаев, Абиш Кекилбаевич — Ботагой
  — «Естайдың Қорланы» Оразбаев, Иранбек Абитаевич — Қорлан и др.

Фильмография 
  — «Сүйкімді сержант»
  — «Дочь степей» — Гули
  — «Девушка-джигит» — Баршагуль
  — «Меня зовут Кожа» — Миллат, мама Кожи
  — «Сказка о матери» — колхозница
  — «Суруя»
  — «Жизнь прошла ночью» — казашка
  — «Звучи, там-там!» — мать Мурина
  — «Ангел в тюбетейке» — комендант общежития
  — «В те дни» — Кульсара
  — «Необычный день» — жена Жанбека
  — «Там, где горы белые» — Асима
  — «Притча о любви» — Сара апа
  — «Возвращение сына» — Рабига
  — «Месяц на размышление» — Гульнара Болатовна
  — «Чемпион» — бабушка
  — «Дыня» — пассажирка с ягненком
  — «Солёная река детства»
  — «Я — ваш родственник»
  — «Долгий млечный путь» — эпизод
  — «Дом под луной» — Шрай
  — «Кто ты, всадник?» — эпизод
  — «Волчонок среди людей» — Алтын-апа
  — «Перекрёсток» — Гульбиби-апа

Награды и премии 

 Народная артистка Казахской ССР (1966)
 Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики (27 июля 1995 года) — за большой вклад в развитие и обогащение национальных культур, укрепление дружбы и сотрудничества между кыргызами и казахами'''
 Государственная премия Казахской ССР (1966)
 орден Парасат (22 октября 1998 года)
 орден «Знак Почёта» (3 января 1959 года)
 Юбилейная медаль «Манас-1000» (25 октября 1995 года, Киргизия) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между кыргызским и казахским народами, пропаганду идей эпоса «Манас»''

Память 
 В августе 2000 года Талдыкорганскому казахскому драматическому театру было присвоено имя Б. Римовой
 На доме, где жила Б. Римова (Алма-Ата, ул. Карасай батыра, 62), установлена мемориальная доска

Примечания

Ссылки 
 Бикен Римова (1923—2000 жж.)
 Бикен Римова 90 жасқа толар еді
Киноактрисы Казахстана
Выпускники Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства‎
Народные артисты Казахской ССР
Персоналии:Казахский государственный академический театр драмы имени М. О. Ауэзова
Заслуженные деятели культуры Киргизии